Лос Нијето има више значења:

 Лос Нијето (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Нијето, Дон Хусто (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику